Sitio de Caesaraugusta puede hacer referencia a:

 Sitio de Caesaraugusta de 542 por parte de los francos del rey Childeberto I contra la guarnición visigoda comandada por Teudiselo.

 Sitio de Caesaraugusta de 652 por parte de los visigodos rebeldes de Froya y sus aliados vascones contra la guarnición visigoda fiel al rey Recesvinto.